Die Scara (davon abgeleitet Schar) waren eine frühmittelalterliche Militäreinheit während der Zeit der Karolinger. Es ist nicht klar, ob sie sich aus Fußsoldaten oder Kavallerie zusammensetzte. Sie galten als Spezialtruppe, die unter anderem als Leibwache, Grenztruppe und teilweise als Polizeieinheit eingesetzt wurde.

Die Scara waren ein stehender Verband, der vom königlichen Hof unterhalten wurde. Viele Historiker sehen in der historischen Beschreibung als schnelle Einsatztruppe ein Indiz dafür, dass es sich bei den Scara um Kavallerie handelte, da sie mobil sein musste.
Der Plural der Scara ist Scarae. Andere Bezeichnungen sind Scarati, Escarati und Scarii.

Literatur 

 Jacques Delpierre de Bayac: Karl der Grosse, Leben und Zeit. 1. Auflage. Pawlak, Herrsching 1986, ISBN 3-88199-313-4.
 Hans Delbrück: Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte. Teil 3. Berlin 1923, S. 18–21, (zeno.org)

Militärischer Verband (historisch)
Karolingerzeit